Маркт-Алльхау () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Оберварт.  . Официальный код  —  10912.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Херман Пферши (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей общины () состоит из 21 места.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 10 мест.

Примечания 

Общины Бургенланда